Скорпионовая черепаха () — вид иловых черепах.

Описание 

Общая длина достигает 15—18 см. Наблюдается половой диморфизм: самцы крупнее самок. Голова умеренного размера, немного уплощена. Морда несколько заострённая, глаза большие. Карапакс немного овальный, центральная часть уплощена. По нему проходит 3 продольные киля. Ноги короткие. Пластрон состоит из 3 соединённых между собой частей. На кончике хвоста находится шип, благодаря чему черепаха напоминает скорпиона.

Голова, ноги и хвост серого цвета. Карапакс имеет коричневую окраску. Пластрон — жёлтого цвета.

Образ жизни 
Ведёт полуводный образ жизни. Часто проводит время среди растений и корней. Активна на рассвете и в сумерках. Питается рыбой, земноводными, насекомыми, моллюсками и кольчатыми червями. В жаркое время прячется, зарывшись в ил.

Размножение 
Спаривание происходит в воде, после чего самка откладывает в ямку на берегу от 2 до 9 белых эллипсообразных яиц.

Распространение 
Обитает в южной Мексике, Центральной Америке, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле, Гайане, Суринаме, Гвиане, Бразилии, Перу, Боливии, Парагвае, северной Аргентине. Встречается также на острове Тринидад.

Подвиды 
 Kinosternon scorpioides abaxillare Baur, 1925
 Kinosternon scorpioides albogulare Duméril & Bocourt, 1870
 Kinosternon scorpioides cruentatum Duméril & Bibron, 1851
 Kinosternon scorpioides scorpioides (Linnaeus, 1766)

Примечания

Литература 
 
 Baur, 1925 : Kinosternon abaxillare in Stejneger, 1925 : New species and subspecies of American turtles. Journal of the Washington Academy of Science vol. p 462.
 Duméril & Bibron, 1851 : Emys areolata, Emys berardii, Cinosternon leucostomum, Cinosternon cruentatum in Duméril & Duméril, 1851 : Catalogue Methodique de la Collection des Reptiles. Museum d’Histoire Naturelle de Paris, Gide & Baudry, p.1-224

Животные, описанные в 1766 году
Иловые черепахи
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Пресмыкающиеся Южной Америки